

Sigle 
 The Money Drop
 Theater Missile Defense
 Tactical Missile Defense
 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd.
 Tuned Mass Dampers: smorzatori sismici visco – elastici, fluido – elastici e ad attrito utilizzati per aumentare lo smorzamento delle strutture
 Texa Mobile Diagnostics
 TMD: Transition metal dichalcogenide monolayers: Monostrato dicalcogenuri dei metalli di transizione

Codici 
 TMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dahara di Timbedra (Mauritania)